Frank Lübke ist der Name folgender Personen:

* Frank Lübke (Publizist) (* 1957), Schweizer Publizist
 Frank Lübke (Handballspieler) (* 1965), deutscher Handballtorwart